Lipovec può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Lipovec, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
Lipovec, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale

Slovacchia
Lipovec, comune del distretto di Rimavská Sobota, nella regione di Banská Bystrica
Lipovec, comune del distretto di Martin, nella regione di Žilina